

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Łączkowice – wieś w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Masłowice
 Łączkowice – wieś w woj. łódzkim, w pow. tomaszowskim, w gminie Ujazd